CDY est un code qui peut faire référence à :
 , aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

cdy est un code qui peut faire référence à :
 la langue chadong selon la norme ISO 639-3.

Code IATA des aéroports